«Меглинская» — московская фотогалерея. Галерея расположена на территории «Винзавода»..

История 
В 2007 году Нина Гомиашвили и Ирина Меглинская открыли на «Винзаводе» фотогалерею «Победа».

В 2009 году куратором Ириной Меглинской было принято решение об открытии собственной галереи — «галереи Меглинская». Галерея открылась в 2010 году презентацией книги  «Чёрный паспорт». Программа галереи сфокусирована на российских фотографах, от мастеров 70-80-х годов до новых имён.

Проекты галереи поддерживаются Leica Camera Russia.

В июле 2012 года галерея «Меглинская» объявила о своём уходе из пространства «Винзавода», отказавшись продлевать договор аренды.

Выставки 
 «Владимирская область. Вкус России»

Фотографы, художники галереи 
 Игорь Мухин
 Ляля Кузнецова
 Александр Слюсарев
 Сергей Леонтьев
 Арсен Ревазов
 Борис Михайлов
 Юрий Бабич

Адрес галереи 
Москва, 4-й Сыромятнический переулок, дом 1, стр. 6. Телефон: 956-94-98.

Ссылки 
 Официальный сайт Галереи «Меглинская»
 Meglinskaya gallery.
 «Меглинская» и Ирина Меглинская. С чего начать?"

Источники 

Галереи современного искусства
Закрывшиеся галереи Москвы
Фотогалереи
Фотожурналистика
Винзавод
Появились в 2010 году в России
2010 год в Москве
2010 год в культуре и искусстве